

События 
 Римская империя:
 консулы: Марк Лоллий (плебей) и Квинт Эмилий Лепид (Барбула; патриций); эдил: Марк Эгнаций Руф.
 Марк Випсаний Агриппа разводится с племянницей Октавиана Клавдией Марцеллой и женится на его дочери Юлии Старшей.
 Завершение боевых действий на границе Римского Египта и Мероитского царства. В результате подписания Самосского мирного договора между Октавианом и царицей Аманиреной римский гарнизон выведен из Примиса (Каср-Ибрим), установлен точный размер дани, выплачиваемой мероитами Риму (альтернативная дата — 20 год до н. э.)
 Борьба Агриппы с племенами астуров и кантабров. Окончательное их подчинение.
 Индия — в Рим направлено посольство, вероятнее всего — торговая делегация.

Примечания

См. также